Бока Паила има више значења:

 Бока Паила (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бока Паила (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику